Jméno Viktor Emanuel nosí více různých osobností:

 Viktor Emanuel I. – vévoda savojský, piemontský, aostský a král sardinský v letech 1802–1821
 Viktor Emanuel II. – italský král v letech 1849–1878
 Viktor Emanuel III. – italský král, císař Habeše, král Albánie v letech 1900–1946

Rozcestníky - panovník